El Torneig de Sant Petersburg 2020, també anomenat St. Petersburg Ladies Trophy 2020, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premiers Tournaments del circuit WTA. L'onzena edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 de febrer de 2020 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia.

La tennista neerlandesa Kiki Bertens va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial    
 
 

2020
WTA Tour 2020